Gavarret bezeichnet:
 Gavarett, französische Gemeinde im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Gabarret
 Gavarret-sur-Aulouste, französische Gemeinde im Departement Gers

Gavarett ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Denis Jules Gavarret (1809–1890), französischer Arzt